Ahrén är ett efternamn som burits av bland andra:

 Bo Ahrén (född 1952), svensk läkare 
 Lennart Ahrén (1920–1989), svensk militär och hovman
 Per-Olov Ahrén (1926–2004), svensk biskop
 Thomas Ahrén du Quercy (född 1955), svensk kyrkomusiker, dirigent och tonsättare